Campanal I (Guillermo González del Río García), calciatore spagnolo attivo negli anni cinquanta
Campanal II (Marcelino Vaquero González), calciatore spagnolo attivo negli anni cinquanta e sessanta